Louis Bertrand peut désigner :

 Louis Bertrand (1526-1581), dominicain espagnol ;
 Louis Bertrand (1731-1812), mathématicien genevois ;
 Louis Bertrand (1786-1871), marchand, seigneur et homme politique canadien ;
 Louis Auguste Bertrand (1808-1875), auteur de Mémoires d'un mormon ;
 Louis Jacques Napoléon Bertrand (1807-1841), dit Aloysius Bertrand, poète, dramaturge et journaliste français ;
 Louis Bertrand (1856-1943), écrivain et homme politique belge ;
 Louis Bertrand (1866-1941), romancier et essayiste français ;
 Louis Bertrand, maire du  de Paris de 1933 à 1942 ;
 Louis Bertrand, maire de Saint-Brice-Courcelles de 1950 à 1970 ;
 Louis Bertrand, commentateur de télévision québécois pour le cyclisme.
 Louis Bertrand Castel (1688-1757), savant jésuite, mathématicien, physicien et journaliste français.